Wolfgang Schutzbar genannt Milchling ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Schutzbar genannt Milchling (Hochmeister) (1483–1566), deutscher Adliger, Hochmeister des Deutschen Ordens
 Wolfgang Schutzbar genannt Milchling (Fürstabt) (um 1530–1567), deutscher Geistlicher, Fürstabt von Fulda